Тузово — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тузово — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Тузово — деревня в Альменевском районе Курганской области.